Ramon Revilla ist der Name folgender Personen:

* Ramon Revilla senior (1927–2020), philippinischer Schauspieler und Politiker 
 Ramon Revilla junior (* 1966), philippinischer Schauspieler und Politiker